Габриа́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Габриак — в департаменте Аверон.
 Габриак — в департаменте Лозер.

См. также 
 Черубина де Габриак — псевдоним-мистификация Елизавееты Дмитриевой, русской поэтессы начала XX века.